Hartwig Fischer kan avse:
Hartwig Fischer (konsthistoriker), direktör för British Museum.
Hartwig Fischer (politiker), tysk CDU-politiker och ledamot av Förbundsdagen.